Star Trek Enterprise: Der Zeitspiegel ist ein Stop-Motion-Animationsfilm von Jürgen Kaiser.

Handlung 
Der erste Teil wurde Sommer 2008 fertiggestellt. Die Crew der Enterprise NX-01 gerät in „Der Zeitspiegel“ in ein Paralleluniversum und wird mit der Vernichtung der gesamten Organischen Existenz durch das Rote Imperium konfrontiert.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Modelle entstanden in monatelanger Geduldsarbeit. Das Drehbuch entstand parallel und zwei Stunden Drehzeit ergaben am Ende 10 Sekunden Filmzeit. Nicht nur die Modelle und die Millimeterarbeit an den Actionfiguren machen das Werk aus. Die Außenszenen, wie zum Beispiel die Enterprise im Raumdock oder die Kampfmanöver wurden in aufwendigen 3D-Animationen kreiert. All diese Bilder werden umhüllt von der Musik. Marc Teichert hat in Anlehnung an die Originalmotive einen neuen Soundtrack komponiert. Von aufregend über atmosphärisch bis melancholisch passt die neue Filmmusik stimmig zu den Szenen.

Das Gesamtwerk „Der Zeitspiegel“ bekam gute Zuschauerkritiken. Das Stopmotionverfahren für den Fanfilm zu benutzen, ist in der Szene völlig neu.

Auszeichnungen 
 Amateurfilm Forum Movie Awards 2008
Nominierungen: Bester Film, Bestes Szenenbild, Beste Filmmusik und Beste visuelle Effekte
Gewonnen: Beste Spezialeffekte

Fortsetzung 
Am 19. Juni 2016 kam auf YouTube der zweite Teil Star Trek Enterprise II: Der Anfang vom Ende heraus, der mittlerweile über 928.000 Aufrufe und 91 % positive Bewertungen erreicht hat.

Weblinks 
 Informationen zum Film auf der Webseite von Jürgen Kaiser
 

Star-Trek-Fan-Fiction
Filmtitel 2008
Deutscher Film